Алешово — название населённых пунктов в России:

 Алешово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Алешово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Алешово — деревня в Кимрском районе Тверской области.